Fischersmühle steht für:
 Fischersmühle (Rosenfeld), Ortsteil der Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Fischersmühle (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Fischersmühle (Täbingen), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Täbingen, mittlerweile Ortsteil der Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Fischermühle